Antipop jest albumem zespołu Primus, wydanym w roku 1999.

Płytę współtworzyło kilku znanych muzyków i producentów, takich jak np.: James Hetfield z Metalliki, Jim Martin z Faith No More i Tom Morello z Rage Against the Machine.

Lista utworów 

Albumy Primusa
Albumy muzyczne wydane w roku 1999